Rönnkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnkläppen (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Rönnkläppen (nära Sundskär, Korpo), Åboland, 
 Rönnkläppen (vid Aspö, Korpo), Åboland,

Se även
Rönnklobben
Rönnkobben

Robotskapade Finlandförgreningar